Авиндо има више значења:
 Авиндо (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Авиндо (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику